Haschke est un patronyme porté notamment par :

 Gottfried Haschke (1935-2018) homme politique est-allemand ;
 Irene Haschke (1921-), gardienne SS dans les camps de concentration nazis.